La récapitulation est un terme utilisé par Carlos Castaneda dans son livre, Le Don de l'Aigle, publié en 1982. Dans ce livre, Florinda, l'une des guerrières du groupe de don Juan, enseigne à Castaneda  le processus et le but de la récapitulation. Elle explique que la récapitulation consiste à "se souvenir de sa vie jusqu'au plus infime détail" et que, lorsque la récapitulation d'une femme a été complète, elle "ne se conforme plus aux limitations donnée a son être." Elle a en outre expliqué que, dans le processus de récapitulation, on passe en revue tous les sentiments vécus dans le souvenir réexaminé.

Florinda dit à Castaneda que la récapitulation commence souvent avec une liste d'éléments, dont il faut se rappeler. Puis on se met à travailler, par le biais de la liste, un seul élément à la fois, en restant avec lui jusqu'à ce que toutes les émotions vécues autour de cet événement aient été ressenti.

La récapitulation se fait avec le souffle. Tout en se remémorant l'événement, il faut inhaler lentement en tournant la tête de l'épaule droite à l'épaule gauche. Le souffle suivant est une expiration pendant que la tête se déplace de l’épaule gauche à la droite. Le but de la respiration est de réintégrer son énergie. En "ramassant les filaments laissé derrière" en inspirant de la droite vers la gauche  et en "éjectant les filaments laissés dans le corps par d'autres corps lumineux impliqués dans l'événement remémoré"; lors de l'expiration de gauche à droite. 
Reprenant de Castaneda l'introduction et l'usage du terme de 'récapitulation', Víctor Sánchez, auteur de La Voie Toltèque de Récapitulation: la Guérison de Votre Passé, pour libérer Votre Âme, publié en 2001, a également écrit sur une technique du même nom. Pour Sanchez, la récapitulation est une procédure d'auto-guérison qui se fait en revivant les événements de son passé. Le dommage est causé par la répétition de conflits émotionnels. Lorsque ces conflits persistent, ils drainent l'énergie vitale. Sanchez dit qu'il a développé et adapté les techniques de récapitulation décrites dans son livre, de procédures qu'il a appris de son temps avec les gens du Wirrarika, qu'il appelle les survivants Toltèques. Ceci est distinct de l'utilisation du terme Toltèque par Castaneda se référant aux praticiens de la magie moderne basée sur les anciennes croyances Toltèque.

Lujan Matus, auteur de l'Art de la traque des perceptions parallèles, considère la méthode traditionnelle de récapitulation comme étant trop rigide et pouvant nuire à la capacité des praticiens à établir un lien direct avec l'esprit. Il utilise une approche alternative de la technique de récapitulation qui est moins structurée et plus spontanée dans son application. Dans ses travaux les plus récents, les Murmures du Dragon, il décrit le point de vue Taoïste et offre des techniques de récapitulation qui sont semblables à celles qui ont été à l'origine révélées dans le Tao Te Ching.

Selon Kristopher Raphaël, auteur de The Mastery of Awareness, Seeing Through the Eyes of a Jaguar (La Maîtrise de la conscience, voir à travers les yeux d'un jaguar), publié en 2003; les charges émotionnelles aveuglent et empêchent de percevoir la réalité telle qu'elle est réellement. La récapitulation est utilisé pour décharger les émotions de sorte qu'elles n'interagissent pas et que l'on puisse percevoir correctement le monde qui nous entoure.

Voir aussi 
 Bibliographie de Carlos Castaneda

Références 
James Desper Jr, "Fin De L'Histoire: Un Commentaire Sur La voie du Guerrier: Un Système De Connaissances d'abord présenté Dans Les Livres De Carlos Castaneda" aux éditions de la Troisième Attention, 2012

Carlos Castaneda